Romániai települések
 Keresztespatak, Arad megye
 Cristești (Botoșani megye)
 Cristești (Fehér megye)
 Cristești (Iași megye) (községközpont)
 Cristești (Brăești község), Iași megye
 Cristești (Holboca község), Iași megye
 Maroskeresztúr, Maros megye
 Cristești (Vaslui megye)